Litsch bezeichnet:
 eine Gattung, deren einzige Art und deren Frucht, siehe Litschibaum

Litsch ist der Familienname folgender Personen:
 Franz-Johannes Litsch (* 1945), Buddhist
 Martin Litsch (* 1957), deutscher Krankenkassenmanager

Litsch ist geografische Bezeichnung:
 Litsch und Wurfenthalgraben, Gemeinde in Niederösterreich

Siehe auch:
 Leech
 Leach